Rollover (film) - Amerikaanse film uit 1981
 Roll Over (Thompson Twins) - single van Thompson Twins
 Rollover (geldhandel) - financieel instrument